Can't Stop kan avse:

 Can't Stop (After 7-låt)
 Can't Stop (Red Hot Chili Peppers-låt)
 Can't Stop (sång av Rick James) – en sång från albumet Glow av Rick James
 Can't Stop (sång av Maroon 5) – en sång från albumet It Won't Be Soon Before Long av Maroon 5